Silo kan syfta på:

 Silo – en typ av förvaringsbyggnad
 Silo (djur) – ett släkte nattsländor
 Silo (TV-serie) – TV-serie från 2023
 Silo, Oklahoma – ort i USA
 Desa Silo – administrativ by i Jawa Timur, Indonesien
 Kecamatan Silo – distrikt i Jawa Timur, Indonesien